Apulo – comune colombiano
Apulo – fiume colombiano
Apulo – inerente agli antichi Apuli
Apulo – inerente all'antica Apulia